Absa Salla steht für:

 Absa Salla (Stadt), eine antike Stadt
 Titularbistum Absa Salla, ein Titularbistum